Sandnes Ulf ist ein Fußballverein aus der norwegischen Stadt Sandnes. Der Klub wurde am 11. Mai 1911 gegründet. Seine Heimspiele bestreitet der Verein im Sandnes Idrettspark, der eine Kapazität von etwa 3800 Plätzen hat. Das jetzige Stadion ist nicht Eliteserien-tauglich. Seit November 2012 ist deshalb ein neues Stadion in Planung, das die Kapazität von etwa 7.600 Plätzen bekommen soll.

Das Team schaffte es 2007, in die zweite Liga aufzusteigen. Die Saison 2011 beendete man als Zweiter, so dass in der Saison 2012 das Debüt in der Tippeliga gefeiert werden konnte, aus der man 2014 abstieg. 2015 verpasste man nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den 6. Platz, der zur Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Tippeliga berechtigt hätte, und musste sich mit Platz 7 zufriedengeben. 2016 scheiterte man dann in der Relegation schon im Halbfinale.

Platzierungen

Weblinks 
 Offiz. Webseite des Vereins (norweg.)

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1911